Rice Lake (engl. für „Reis-See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Rice Lake (Trent River), Peterborough County, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Rice Lake (Illinois)
 Rice Lake (Rice Lake State Park) im Rice Lake State Park, Minnesota 
 Rice Lake (Red Cedar River), in Wisconsin

Rice Lake ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rice Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Rice Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Rice Lake (Steele County, Minnesota)
 Rice Lake (Wright County, Minnesota)
 Rice Lake (Wisconsin)
 Rice Lake (Town, Barron County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Rice Lake Township